Pierre Lassonde est un homme d'affaires et un philanthrope canadien originaire de Saint-Hyacinthe (Québec).
 Le pavillon Pierre-Lassonde est un agrandissement du Musée national des beaux-arts du Québec, inauguré en  à Québec.
 Les Pavillons Lassonde, sont deux pavillons de l'École polytechnique de Montréal inaugurés en 2005. 
 Maryse Lassonde (1954-) est un professeur en neuropsychologie québécoise. 
 Le Centre des arts Juliette-Lassonde est un complexe culturel situé à Saint-Hyacinthe au Québec, Canada.
 Lassonde est un groupe agroalimentaire québécois.